Макси́м Алекса́ндрович Пе́шков (род. ) — советский и российский дипломат.

Биография 
Окончил МГИМО МИД СССР (1972) и Дипломатическую академию МИД России (1999). На дипломатической работе с 1972 года.
 1972—1974 — сотрудник консульства в Реште (Иран).
 1974—1978 — сотрудник посольства СССР в Иране.
 1981—1985 — сотрудник посольства СССР в Афганистане.
 1991—1992 — первый секретарь, советник посольства России в Афганистане.
 Июль 1994 — февраль 1998 — заведующий отделом, заместитель директора Третьего Департамента Азии МИД России.
 1996 г. — руководитель миссии содействия по таджикскому урегулированию.
 Февраль 1998 — июнь 2000 — заместитель директора Третьего Департамента стран СНГ МИД России.
 8 июня 2000 — 23 мая 2005 — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Таджикистане.
 Июнь 2005 — 2012 — директор Третьего Департамента стран СНГ МИД России.
 Ноябрь 2006 — 2012 — член коллегии МИД России.
20 февраля 2012 — 26 июля 2017 — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Ирландии.

Семья 
Максим Пешков — правнук Максима Горького. Родители — народный артист РСФСР Александр Константинович Граве и внучка Максима Горького, актриса Московского Академического Театра им. Вахтангова Дарья Максимовна Пешкова. Женат, имеет сына.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1 июля 1997) — За активное участие в решении вопросов межтаджикского урегулирования.
 Знак отличия «За безупречную службу» XXX лет (13 ноября 2005) — За заслуги в реализации внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю плодотворную работу.
 Орден Дружбы (16 декабря 2009) — За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, многолетнюю безупречную дипломатическую службу.
 Орден Дружбы (Таджикистан) (август 2005).

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посол (5 марта 2005).

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте МИД России
 [az-libr.ru/index.shtml?Persons&000/Src/0005/55a568e1 Биография на az-libr.ru]
 Биография на labyrinth.ru

Выпускники МГИМО
Послы Российской Федерации в Таджикистане
Послы Российской Федерации в Ирландии
Максим Горький